John Brown kan syfta på:

John Brown (1735-1788), engelsk läkare.
John Brown (1810-1882), skotsk läkare och författare.
John Brown (senator) (1757-1837), amerikansk politiker, senator för Kentucky 1792-1805
John Brown (slaverimotståndare) (1800-1859)
John Brown (betjänt) (1826–1883), drottning Viktorias skotske betjänt
John Y. Brown (1835–1904), amerikansk politiker, kongressledamot 1859–1861 och 1873–1877, guvernör i Kentucky 1891–1895
John Y. Brown (1900–1985), amerikansk politiker, kongressledamot 1933–1935
John Y. Brown, Jr., amerikansk politiker, guvernör i Kentucky 1979–1983